Reichs-Post Bitter ist ein Kräuterlikör aus 43 Kräutern, der seit 1843 in Bad Homburg vor der Höhe hergestellt wird. Er gehört zur Gruppe der Magenbitter.

Herstellung 
Der Reichs Post Bitter Kräuterlikör wird aus 43 Kräutern und Gewürzen aus aller Welt hergestellt. Durch Mazeration und Perkolation werden die getrockneten und geschnittenen Kräuter in feinem Sprit über 6 bis 8 Wochen zum Grundstoff. Durch Destillation wird der zugegebene Alkohol und die ätherischen Inhaltsstoffe dazugewonnen. Durch Mischung mit Wasser, Alkohol und Zuckerkulör wird der Grundstoff zum fertigen Kräuterlikör vermischt. Die Manufaktur ist in Bad Homburg und liefert von dort aus an die Kunden in aller Welt.

Überblick und Geschichte 

Fritz Scheller gründete 1843 eine Weinbrennerei und Likörfabrik in Dornholzhausen, einem heutigen Stadtteil von Bad Homburg vor der Höhe. 1853 verlagert er den Firmensitz nach Bad Homburg. Später erweiterte er sein Angebot auf "Liqueure und Essenzen aller Art in eleganter Verpackung und Flacons, Senfe und Essige" (Prospekt einer Gewerbeausstellung in Oberursel (Taunus) im Jahre 1883).

1943 veräußerte Scheller seine Firma "Fritz Scheller, Essigsprit-, Senf- und Liqueurfabrik". Die Herstellung von Essig ging an die Firma Melita der Gebrüder Weymar; die Spirituosenherstellung übernahm Heinrich Becker, der 1893 als Lehrling bei Firma Scheller begonnen hatte. 1968 übernimmt Alfred Fackel die Spirituosenproduktion, 1997 die Gebrüder Alles. Die Firma von Fritz Scheller konnte unter dem Namen "Reichs-Post Bitter" im Jahre 1998 ihr 155-jähriges Jubiläum feiern.

Seit dem Jahre 2009 ist Stefan Alles für die Geschäfte verantwortlich, was sowohl den Einkauf der Kräuter und Gewürze aus aller Welt als auch die Produktion und die Vermarktung beinhaltet.

Verkauf und Marketing 
Sowohl der Direktverkauf als auch der durch Grossisten organisierte Absatz sind wichtige Verkaufsmöglichkeiten des Kräuterlikörs. Durch Promotionaktionen wie zum Beispiel an Weinfesten, das Laternenfest in Bad Homburg vor der Höhe und auf Weihnachtsmärkten wird die Marke und auch die Merchandisingprodukte direkt vermarktet. Gaststätten und Bars verkaufen den Reichs Post Bitter sowohl in purer Form, als Shot und als Mischgetränk mit verschiedenen Früchten wie zum Beispiel Kumquats und Zitronen. Die Flaschengrößen sind 1 Liter, 0,7 Liter, 0,35 Liter jeweils Schraubverschlussglasflaschen, 0,2 Liter Bügelverschluss Taschenflasche und 0,02 Liter Miniflasche im 25er Tray.

Weblinks 
 Internetpräsenz von Reichs-Post Bitter

Kräuterlikör
Spirituosenmarke
Essen und Trinken (Hessen)